— известный японско-американский генетик и эволюционный биолог.

Член Национальной академии наук США (1981).

Биография 
Родился в Сеуле в семье японского министра образования в оккупированной Корее. В 1945 году семья вернулась в Японию. Оно позже стал гражданином США. В 1970 году опубликовал работу Evolution by Gene Duplication, в которой постулировал роль дупликации генов в эволюции. В 1986 году опубликовал в Immunogenetics текст о связи ДНК и музыки. Был вовлечён в активную исследовательскую работу до 1996 года.

Личная жизнь 
В 1951 году женился на Мидори Аояму, которая занималась музыкой. У них родились два сына и дочь.

Любил лошадей. Имел Ph.D. по ветеринарии.

См. также 
 Дупликация
 :en:Paleopolyploidy

Примечания

Ссылки 
 Susumu Ohno. 1928–2000  // A Biographical Memoir by Ernest Beutler 
 Биография Сусуму Оно  от Ульриха Вольфа 
 Музыка ДНК 

Эволюционные генетики
Генетики Японии
Генетики США
Члены Национальной академии наук США
Почётные доктора Пенсильванского университета